

Матчі

Азербайджан 0:0 Україна

Україна 4:0 Коста-Рика

Італія 0:0 Україна

Україна 3:0 Лівія

Люксембург 0:3 Україна

Іспанія 4:0 Україна

Саудівська Аравія 0:4 Україна

Україна 1:0 Туніс

Швейцарія 0:0 Україна

Італія 3:0 Україна

Україна 6:0 Азербайджан

Україна 3:2 Грузія

Італія 2:0 Україна

Україна 2:0 Шотландія

Склад команди 
 Статистику подано станом на 12 жовтня 2006 року (в дужках наведено ігри і голи 2006 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на офіційному сайті ФФУ 
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2006
2006 у футболі
2006 в українському спорті